Jindřich Smiřický ze Smiřic může být:

 Jindřich Smiřický ze Smiřic († 1487), syn Jana I. Smiřického ze Smiřic
 Jindřich Smiřický ze Smiřic († 1530), syn Jana II. Smiřického ze Smiřic
 Jindřich Smiřický ze Smiřic, syn předchozího, zemřel mlád
 Jindřich Smiřický ze Smiřic (1535–1569), syn Zikmunda I. Smiřického ze Smiřic, zakladatel hruboskalské linie rodu
 Jindřich Jiří Smiřický ze Smiřic (1592–1630), syn Zikmunda II. Smiřického ze Smiřic, poslední mužský člen rodu

Související články 
 Smiřičtí ze Smiřic

Smiřičtí ze Smiřic